Istiodactylus es un género representado por dos especies de 
pterosaurios pterodactiloideos de tamaño medio de principios del período Cretácico.

Descripción

Istiodactylus era un pterosaurio moderadamente grande; su cráneo medía 56 centímetros de largo, y su envergadura estaba probablemente en el rango de los cinco metros, cerca de la mitad de grande que los mayores ejemplares de Pteranodon. Debido a la forma redondeada y aplanada de su hocico,  Istiodactylus es a veces llamado "pterosaurio pico de pato". Aun así, a diferencia de los patos, tenía pequeños dientes afilados, y pudo haber comido peces o devorado carroña (Howse, Milner, & Martill, 2001). Los agudos dientes en forma de hoja estaban comprimidos lateralmente, una adaptación para cortar carne, y estaban cercanamente entrelazados en la parte frontal de las mandíbulas. El cráneo era muy alargado, con muchos dientes concentrados en la parte frontal roma. Un estudio de 2012 propuso que Istiodactylus era primordialmente un carroñero.

Historia y especies
 
En 1887 Harry Govier Seeley nombró los restos de una pelvis fósil descubierta en la Isla de Wight, Ornithodesmus cluniculus, pensando que era de un ave. En 1901 él consideró que podría haber sido de un pterosaurio. En 1913 Reginald Walter Hooley nombró ua  segunda especie, Ornithodesmus latidens, para el material que definitivamente era de pterosaurio, hallado en la formación Vectis. El holotipo fue BMNH R 0176, un esqueleto parcial. El nombre de la especie significa "diente ancho" en latín. 

Sin embargo, se descubrió en la década de 1980 que la especie tipo del género Ornithodesmus estaba basada en huesos pertenecientes a un dinosaurio, lo que significa que había que nombrar un nuevo género para O. latidens. Esta especie fue asignada a su propio género, Istiodactylus por Stafford Howse, Andrew Milner y David Martill en 2001. El nombre del género se deriva del griego istion, "vela" y daktylos, "dedo", refiriéndose al hecho de que el ala de los pterosaurios estaba formada por una membrana unida a un gran dedo alar.

Howse et al. en 2001 crearon para Istiodactylus su propia familia, Istiodactylidae.

En 2006 una segunda especie, I. sinensis de China, fue nombrada, y su nombre de especie se refiere a su hallazgo en China. Su holotipo es NGMC 99-07-011, un esqueleto parcial de un individuo subadulto. Es mucho menor que I. latidens, siendo sus dimensiones un 63% de la especie mayor, con un cuarto de su peso. En 2006 Lü Jun-Chang et al. concluyó que I. sinensis era un sinónimo más moderno del istiodactílido Nurhachius. Mark Witton por su parte ha propuesto que puede ser un sinónimo de Liaoxipterus.

A continuación se muestra un cladograma con la situación filogenética de este género dentro de Pteranodontia según Andres y Myers (2013).
	
{{clade| style=font-size:85%;line-height:85%
|label1= Pteranodontia 
|1={{clade
         |label1= Nyctosauridae 
         |1=
         |2={{clade
            |1=Alamodactylus byrdi
            |label2= Pteranodontoidea 
            |2={{clade
               |1=
               |2={{clade
                  |label1= Istiodactylidae 
                  |1=
                  |2={{clade
                     |1=Lonchodectes compressirostris
                     |2={{clade
                        |1=Aetodactylus halli
                        |2={{clade
                           |1=Cearadactylus atrox
                           |2={{clade
                              |1=Brasileodactylus araripensis
                              |2= }} }} }} }} }} }} }} }} }}

 Referencias 

Seeley, H. G., 1887, "On a sacrum apparently indicating a new type of bird, Ornithodesmus cluniculus Seeley from the Wealden of Brook", Quarterly Journal of the Geological Society of London 43: 206-211
Hooley, R. W., 1913, "On the skeleton of Ornithodesmus latidens. An ornithosaur from the Wealden shales of Atherfield (Isle of Wight)", Quarterly Journal of the Geological Society, 69: 372-421
Howse, S. C. B., Milner A. R., and Martill, D. M., 2001, "Pterosaurs". Pp. 324-335 in: Martill, D. M. and Naish, D., eds. Dinosaurs of the Isle of Wight, The Palaeontological Association
Andres, B. and Ji Qiang, 2006, "A new species of Istiodactylus (Pterosauria, Pterodactyloidea) from the Lower Cretaceous of Liaoning, China", Journal of Vertebrate Paleontology, 26: 70-78
Lü, J., Ji, S., Yuan, C., and Ji, Q., 2006, Pterosaurs from China'', Beijing, Geological Publishing House

Enlaces externos
 I. latidens en The Pterosaur Database (pdf) 
 I. sinensis en The Pterosaur Database (pdf)

Pterosaurios de Europa
Pterodactyloidea
Pterosaurios del Cretácico Inferior